Bleck ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bleck (* 1988), deutscher Politiker (AfD)
 Carlos Eduardo Bleck (1903–1975), portugiesischer Segler
 Fabian Bleck (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Holger Bleck (* 1962), deutscher Kulturmanager
 Julia Bleck (* 1985), deutsche Seglerin
 Jörn Bleck-Neuhaus (* 1942), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 Martin Bleck (1919–1996), deutscher Generalleutnant der NVA der DDR
 Wolfgang Bleck (* 1951), deutscher Ingenieur, Werkstoffwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Black